Sandberge ist der Name folgender geographischer Objekte:

Naturschutzgebiete:
 Besenhorster Sandberge und Elbsandwiesen, Kreis Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein
 Holmer Sandberge, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein
 Leichlinger Sandberge, Kreis Mettmann, Nordrhein-Westfalen
 Naturschutzgebiet Sandberge Oberweiden, Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich
 FFH-Gebiet Löwenstedter Sandberge, Kreis Nordfriesland, Schleswig-Holstein
 Löwenstedter Sandberge, Kreis Nordfriesland, Schleswig-Holstein

Orte:
 Sandberge (Liebenwalde), Wohnplatz der Stadt Liebenwalde, Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Sandberge (Löwenberger Land), Wohnplatz der Gemeinde Löwenberger Land, Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Sandberge (Drakenburg), Ortsteil der Gemeinde Drakenburg, Landkreis Nienburg/Weser, Niedersachsen

Siehe auch:
 Sandberg